Hrdina ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Hrdina (* 1976), tschechischer Eishockeyspieler
 Jiří Hrdina (* 1958), tschechischer Eishockeyspieler
 Josef Hrdina (1882–1914), österreichisch-ungarischer Schachspieler
 Lisa Hrdina (* 1989), deutsche Schauspielerin